«Государыня и разбойник» — российский фильм 2009 года режиссёра Екатерины Толдоновой.

Сюжет 
Сюжет строится вокруг возможной встрече Екатерины Великой и Емельяна Пугачёва, во время которой они говорят о судьбе России.

Придуманная мною историю о встрече императрицы и бунтаря Емельяна Пугачева. Мне показалось, что Екатерине было бы интересно увидеть и побеседовать с Пугачёвым, и основу картины составляют допросы, учиненные государыней разбойнику

Режиссёр называет свой фильм философской притчей — «размышлением на тему нашей национальной идентичности». Фильм фактически представляет собой своего рода диалог между императрицей и бунтарем: герои говорят об отношениях народа и власти, возможности построения в России демократии, о необходимости перемен, о русском человеке вообще.

В ролях 
 Алёна Ивченко — Екатерина II
 Дмитрий Муляр — Емельян Пугачёв
 Александр Арсентьев — Григорий Потёмкин
 Анатолий Узденский — князь Вяземский
 Александр Маркелов — князь Голицын
 Станислав Житарев — Нарышкин
 Олег Цветанович — Захар Чернышёв, граф, генерал-фельдмарша
 Николай Рябков — Гавриил, митрополит
 Евгений Дамчевский — Платон, митрополит
 Дмитрий Ершов — Иоанн Панфилов, духовник Екатерины II
 Георгий Столяров — Бецкой, личный секретарь Екатерины 2
 Сергей Селиванов — Самойлов
 Богдан Берзиньш — Пётр III
 Константин Степанов — палач
 Виталий Вашедский -Трофим
 Ирина Померанцева — Салтычиха
 Ирина Гордина — Софья Недюжева, жена Пугачёва
 Дарья Родионова — дочь Пугачёва
 Игорь Данковцев — Олсуфьев
 Василий Шемякинский — Долговолов

Фестивали и награды 
 XII кинофестиваль «Бригантина» (Бердянск, 2009) — приз «За лучший сценарий».
 XVII кинофестиваль «Окно в Европу» (Выборг, 2009) — участие в основной конкурсной программе из двенадцати фильмов, без призов.
 IX фестиваль исторических фильмов «Вече» (Великий Новгород, 2009) — приз «Вера» за «самобытный взгляд на российскую историю».

Ссылки 
 Фильм о встрече Екатерины II и Пугачева покажут на фестивале в Выборге // РИА Новости, 11 августа 2009
 Лучшие сериалы и фильмы про Екатерину II Великую // Комсомольская правда, 21 октября 2019
 Государыня и Разбойник // Официальный сайт кинокомпании «Мастер фильм»
 Государыня и Разбойник // Министерство культуры РФ

Фильмы России 2009 года
Кинокомпания «Мастер-фильм»
Фильмы, снятые при участии студии «Мосфильм»
Фильмы альтернативной истории
Фильмы о Екатерине II
Фильмы:Персонаж:Емельян Пугачёв